Кушугум — селище міського типу Запорізького району Запорізької області; 
 Кушугум — залізнична станція Придніпровської залізниці;
 Кушугум — річка у Запорізькій області.